Леони́д Дми́триев:
 Дмитриев, Леонид Антонович — советский журналист печати и телевидения.
 Дмитриев, Леонид Владимирович (1927—2005) —  российский учёный, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.